Арынгазы Кайсаканов (1912, село Тимелея, Семипалатинская губерния — 7 марта 1976) — экономист, советский казахский партийный деятель. Происходит из рода уак.

Окончил высшую партийную школу при ЦК (1949) ВКП(б).

Начальник отдела животноводства Семипалатинского областного управления финансов (1935). Экономист в комитете государственного планирования (1935—1937), экономист в комитете по переписи (1937—1939), начальник отдела переписи Джамбульского областного статистического бюро (1939—1941), заместитель председателя Джамбульского облисполкома (1941—1944), заместитель секретаря Джамбульского областного парткома (1944—1946), заместитель председателя Джамбульского облисполкома (1946), заместитель председателя Карагандинского облисполкома (1949 — 50), Председатель Кзыл-Ординского областного комитета КПСС (1950 — 53), ответственный организатор ЦК КПК, 1-й секретарь Каскеленского районного парткома (1953 — 57), председатель Гурьевского облисполкома, заместитель председателя Семипалатинского облисполкома (1957—1973).

Был избран депутатом в Верховный Совет СССР и КазССР.

Был награжден 3 орденами Ленина, орденом «Знак Почёта» и медалями.

Умер в 7 марта 1976 году.

Источники 
 Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане. Биографическая энциклопедия. — Алматы, 2008.

Примечания 

Родившиеся в 1912 году
Родившиеся в Семипалатинской области (Российская империя)
Кавалеры ордена Ленина
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 3-го созыва
Экономисты Казахстана
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Председатели Кзыл-Ординского облисполкома
Умершие в 1976 году
Первые секретари районных комитетов КП Казахстана
Председатели Гурьевского облисполкома
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 5-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС